Josemir Lujambio Llanes (Durazno, 25 de setembro de 1971) é um ex-futebolista uruguaio.

Carreira em clubes
Em sua carreira, Lujambio, que atuava como atacante, destacou-se principalmente no futebol argentino, tendo envergado as camisas de Huracán de Corrientes, Newell's Old Boys, Belgrano, Banfield, Instituto, Olimpo e Atlético Tucumán, seu último time.

Em território uruguaio, "El Chaira" (apelido do jogador) defendeu Wanderers de Durazno (onde iniciou a carreira em 1990), Defensor, Bella Vista, Sud América e Peñarol, além de ter jogado por Marítimo (Venezuela), Rayo Vallecano (Espanha), Querétaro e Celaya (ambos do México). Embora tivesse encerrado a carreira em 2008, Lujambio disse adeus ao futebol apenas em 2010, aos 38 anos.

Entretanto, em 2011, voltaria a jogar pelo Defensor, um clube amador de Paso de los Toros, encerrando definitivamente sua trajetória como atleta no mesmo ano, aos quarenta anos de idade.

Seleção
Pela Seleção Uruguaia de Futebol, Lujambio fez apenas cinco partidas, não marcando nenhum gol. Foi convocado para a Copa América de 1997, chegando ainda a disputar o Campeonato Mundial de Futebol Sub-20 de 1991, no qual a "Celeste" amargou a lanterna de seu grupo, com um ponto marcado.

Ligações externas
 Perfil em Ogol

Naturais de Durazno
Futebolistas do Uruguai
Futebolistas do Club Atlético Peñarol
Futebolistas do Rayo Vallecano de Madrid
Futebolistas do Club Atlético Newell's Old Boys
Futebolistas do Club Atlético Bella Vista
Futebolistas do Instituto Atlético Central Córdoba
Futebolistas do Club Atlético Belgrano
Futebolistas do Defensor Sporting Club
Futebolistas do Club Atlético Tucumán
Futebolistas do Querétaro Fútbol Club
Futebolistas do Club Atlético Banfield
Futebolistas da Institución Atlética Sud América
Jogadores da Seleção Uruguaia de Futebol
Jogadores da Copa América de 1997